Plaats in Indonesië
 Suka Baru (Putri Hijau), een plaats in het bestuurlijke gebied Bengkulu Utara in de provincie Bengkulu
 Suka Baru (Pesisir Tengah), een plaats in het bestuurlijke gebied Lampung Barat in de provincie Lampung
 Suka Baru (Bunga Mayang), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu in de provincie Zuid-Sumatra

Zie ook 
 Sukabaru, een plaats in het bestuurlijke gebied Zuid-Lampung in de provincie Lampung